Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Dunikowski – polski wojskowy
 Emil Dunikowski – polski geolog, podróżnik
 Samuel Dunikowski – polski wojskowy
 Sebastian Dunikowski – polski wojskowy
 Wincenty Dunikowski-Duniko – polski rzeźbiarz i malarz
 Xawery Dunikowski – polski rzeźbiarz, malarz i pedagog